Harry Potter e la camera dei segreti – libro di J. K. Rowling
Harry Potter e la camera dei segreti – film ispirato al libro
Harry Potter e la camera dei segreti – colonna sonora del film
Harry Potter e la camera dei segreti – videogioco ispirato al film